Les  ( en français) sont une super-famille éteinte de thérapsides dicynodontes qui comprend de célèbres représentants tels que Dicynodon, Lystrosaurus, les Kannemeyeriiformes datant du Trias, ainsi que de nombreuses autres taxons étroitement apparentés.

Classification 
Le nom est proposé en 1941 par le paléontologue américain  (1910-1993) en tant qu'infra-ordre, malgré l'utilisation du suffixe « -oidea » typique des super-familles, et est ensuite redéfini dans un contexte phylogénétique en 2009 par le paléontologue américain .

Cladogramme Dicynodontia

Voir aussi 
 Therapsida 
 Dicynodontia 
 Bidentalia

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Dicynodontia
Taxon fossile décrit en 1941
Synapside du Permien
Thérapside du Trias
Thérapside du Permien
Thérapside préhistorique (nom scientifique)